Reseda silvestre puede referirse a:

 El nombre común de la planta Reseda media.
 El nombre común de la planta Reseda phyteuma.